Прато () — провинция в Италии, в регионе Тоскана. Сформирована из части провинции Флоренции в 1992 году.

Площадь провинции , численность населения около 258 164 человек (31-05-2019). В провинции есть семь муниципалитетов.

Известные жители 
Место рождения футболиста Паоло Росси.

Место рождения и нынешняя резиденция олимпийского гимнаста Юрия Кеки.

Место жительства актера и комика Роберто Бениньи.

Место рождения велосипедиста Фиоренцо Магни.

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт  
 События в Прато 
 Статистические данные
Добро пожаловать в Прато, Тоскана (Италия) Еда, искусство, история провинции Прато